

Мозіні — місто, штат Вісконсин
 Мозіні — місто, штат Вісконсин